FAV BET Вторая хорватская футбольная лига 2019/2020 () — 29-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Хорватии. Он начнётся 24 августа 2019 года и закончится в мае 2020 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата 
 Статистика на сайте rsssf.com
 Статистика на сайте soccerway.com

2019/2020
Хорватия
Спорт в Хорватии в 2020 году
Хорватия